Дворец Браницких:

Польша 
Резиденции семьи Клементия Браницкого:
 Дворец Браницких (Белосток)
 Дворец Браницких (Хорощ) (польск.)

В Варшаве:

 Дворец Браницких на улице Новый Свят 18/20 (польск.)
 Дворец Браницких на перекрёстке улиц Мёдова 6 и Подвале 3/5
 Дворец Браницких на аллее На Скарпе 20/26 (польск.)

Ранее существовали ещё три дворца в Варшаве, разрушенных во время Второй мировой войны:

 Дворец Браницких на аллее Легионов
 Большой дворец Браницких на ул. Новый Свят 69
 Малый дворец Браницких на ул. Новый Свят 67

Украина 
 Зимний дворец Браницких в Белой Церкви (укр.)
 Дворец Браницких (Любомль)
 Дворец Браницких в Подгорцах (Викисклад)